Fourmile Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Fourmile Island (DeSoto County, Florida)
 Fourmile Island (Lee County, Florida)
 Fourmile Island (Georgia)
 Fourmile Island (Idaho)
 Fourmile Island (Illinois)
 Fourmile Island (Wisconsin)